Coruripe kan syfta på:

Brasilien 

 Coruripe (kommun), Alagoas, 
 Coruripe (ort), Alagoas,